Barrau ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélien Barrau (* 1973), französischer Astrophysiker
 Jean-Joseph-Guillaume Barrau (1882–1970), französischer Offizier, General
 Laureà Barrau (1863–1957), katalanischer Maler
 Louis Barrau-Dihigo (1876–1931), französischer Bibliothekar, Romanist, Hispanist, Katalanist und Historiker
 Max Barrau (* 1950), französischer Rugby-Union-Spieler